Özlem Kaya (née en 1990), athlète turque
Özlem Kaya (née en 1992), nageuse handisport turque